Adam Badowski (1857–1903) – polski malarz
 Adam Badowski (ur. 1975) – polski przedsiębiorca